Příjmení Lepař nosí tyto osobnosti:

 Bohuš Pavel Alois Lepař (1854–1927) — český právník, novinář a spisovatel. Syn Jana
 František Lepař (1831–1899) — český klasický filolog, ředitel gymnázia v Jičíně. Bratr Jana
 Jan Lepař (1827–1902) – český pedagog, autor učebnic a odborných textů. Bratr Františka

Související články:
 Lepařovo gymnázium v Jičíně (pojmenované po Františku L.)

Česká příjmení